Ирина Тверская — псевдоним Ирины Богушевской (русской певицы, поэта, композитора) во время её работы диджеем на «Радио 101».
 Ирина Тверская — Тверская, Ирина Семёновна —  поэт и художник.